Gnaeus (wahrscheinlich ursprünglich Cnaeus) war ein altrömischer Vorname (praenomen), der den Etruskern entlehnt war (Cnaivos). Seine Bedeutung ist unklar. Der Name wird entsprechend der alten Schreibung mit „Cn.“ abgekürzt.

Bekannte Namensträger 
 Gnaeus Naevius, Dichter und Denker im 3. Jahrhundert v. u. Z.
 Gnaeus Flavius, röm. Schreiber im 4. Jahrhundert v. u. Z. (vermutl. in der Funktion eines scriba pontificius)
 Gnaeus Flavius, Pseudonym des Rechtswissenschaftlers Hermann Kantorowicz (1877–1940)
 mehrere Römer mit dem Namen(sbestandteil) Gnaeus Pompeius
 mehrere Römer mit dem Namen(sbestandteil) Gnaeus Cornelius Lentulus
 mehrere Römer mit dem Namen(sbestandteil) Gnaeus Octavius

Einzelnachweise 

Männlicher Vorname
Römischer Personenname